Rinaldi ist der Familienname folgender Personen: 

 Angelo Rinaldi (* 1940), französischer Journalist und Schriftsteller

 August Rinaldi (1883–1962), deutscher Filmarchitekt, Maler und Erfinder
 Celeste Rinaldi (1902–1977), italienischer Ägyptologe, Bauingenieur und Architekt
 Claudio Rinaldi (* 1987), italienischer Shorttracker 
 Danilo Rinaldi (* 1986), san-marinesischer Fußballspieler
 Domenico Rinaldi (* 1959), italienischer Wasserspringer 
 Fabio Rinaldi (* 1973), italienischer Marathonläufer

 Gaspard Rinaldi (1909–1978), französischer Radsportler
 Gérard Rinaldi (1943–2012), französischer Komiker
 Gerry Rinaldi (1945–2017), kanadischer Alpiner Skirennläufer 
 Gilmar Rinaldi (* 1959), brasilianischer Fußballspieler
 Giulio Rinaldi (1935–2011), italienischer Boxer

 Jorge Rinaldi (* 1963), argentinischer Fußballspieler
 Kathy Rinaldi Stunkel (* 1967), US-amerikanische Tennisspielerin
 Lautaro Rinaldi (* 1993), argentinischer Fußballspieler
 Melanie Rinaldi (* 1979), kanadische Wasserspringerin
 Michael Ruben Rinaldi (* 1995), italienischer Motorradrennfahrer
 Niccolò Rinaldi (* 1962), italienischer Politiker
 Philipp Rinaldi (1856–1931), italienischer Ordensgeistlicher
 Renzo Rinaldi (1941–2004), italienischer Schauspieler
 Riccardo Rinaldi (1945–2006), italienischer Illustrator und Comiczeichner
 Rudy Rinaldi (* 1993), monegassischer Bobsportler 
 Salvatore Giovanni Rinaldi (* 1937), italienischer Priester, Bischof von Acerra
 Susana Rinaldi (* 1935), argentinische Schauspielerin und Tangosängerin
 Tommaso Rinaldi (* 1991), italienischer Wasserspringer

Rinaldi ist der Name folgender Orte:
 Rinaldi, Ortsteil der Gemeinde Scandicci, Provinz Florenz, Toskana, Italien
 Castel Rinaldi, Ortsteil der Gemeinde Massa Martana, Provinz Perugia, Umbrien, Italien